NGC 5036 (другие обозначения — NPM1G -03.0451, PGC 46057) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5036
Дева (созвездие)